Avinyó kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Avinyó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
Avinyó (kommun), Katalonien, Província de Barcelona,